Josefa Ortíz de Domínguez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Josefa Ortíz de Domínguez, Jalisco, Tequila, 
 Josefa Ortíz de Domínguez, Campeche, Calakmul, 

Robotskapade Mexikoförgreningar